Шансери може да се односи на:

 Шансери (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Шансери (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн